Elisabeth von Preußen ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Preußen (1815–1885), durch Heirat Prinzessin von Hessen-Darmstadt
 Elisabeth Anna von Preußen (1857–1895), durch Heirat Erbgroßherzogin von Oldenburg
 Elisabeth Christine Ulrike von Braunschweig-Wolfenbüttel (1746–1840), durch Heirat Prinzessin von Preußen
 Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern (1715–1797), durch Heirat Königin von Preußen
 Elisabeth Ludovika von Bayern (1801–1873), durch Heirat Königin von Preußen